Danelius ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Danelius (1913–1978), deutscher Politiker (KPD/SED/SEW)
 Ditmar Danelius (1906–1997), deutscher Kommunist in der Résistance